Ума́рова — женская форма фамилии Умаров.

Известные носители 
* Умарова, Ася Рамазановна (род. 1985) — российская художница и прозаик.
 Умарова, Лиза Сулимовна (род. 1965) — российская певица и автор песен.
 Умарова, Махбуба (1930—2005) — Герой Социалистического Труда (1960).